Le terme péter a plusieurs significations.

Nom 
Zoltán Péter est un footballeur hongrois ;
Rózsa Péter est une mathématicienne hongroise ;
Szilvia Péter Szabó est une chanteuse hongroise.

Prénom 
"Péter" ou Pierre est un prénom masculin. Il est issu du latin Petrus, traduction du mot grec πέτρος (petros) signifiant « pierre », donne en traduction "Celui qui porte le monde", par assimilation à Atlas, fils de Poséidon.

En politique 
Péter Medgyessy est un homme politique hongrois ;
Péter Balázs est un homme politique hongrois ;
Péter Szapáry est un baron hongrois.

En sciences 
Péter Frankl est un mathématicien et jongleur hongrois ;
Péter Hajdú est un linguiste hongrois.

Dans la religion 
Péter Pázmány est un prêtre jésuite hongrois ;
Péter Erdő est un cardinal hongrois ;
Péter Bornemisa est un pasteur et écrivain hongrois.

Dans les arts 
Péter Eötvös est un compositeur et chef d'orchestre hongrois ;
Péter Esterházy est un écrivain hongrois ;
Péter Nádas est un écrivain hongrois ;
Péter Bacsó est un scénariste et réalisateur hongrois ;
Péter Gothár est un scénariste et réalisateur hongrois.

Dans le sport 
Péter Lékó est un joueur d'échecs hongrois ;
Péter Kovács est un footballeur hongrois ;
Péter Kovács est un gymnaste artistique hongrois ;
Péter Kusztor est un coureur cycliste hongrois ;
Péter Palotás est un footballeur hongrois ;
Péter Módos est un lutteur gréco-romain hongrois ;
Péter Ács est un joueur d'échecs hongrois ;
Péter Czvitkovics est un footballeur hongrois ;
Péter Tóth est un footballeur hongrois ;
Péter Rusorán est un joueur de water-polo hongrois ;
Péter Bajzát est un joueur de football hongrois ;
Péter Halmosi est un footballeur hongrois ;
Péter Kabát est un joueur de football hongrois ;
Péter Hannich est un joueur de football hongrois ;
Péter Lipcsei est un footballeur hongrois ;
Péter Máté est un footballeur hongrois ;
Péter Szőke est un joueur de tennis hongrois ;
Péter Rajczi est un joueur de football hongrois ;
Péter Szakály est un footballeur hongrois ;
Péter Erdélyi est un joueur de hockey sur glace hongrois ;
Peter Baczako est un haltérophile hongrois ;
Péter Kovács est un gymnaste artistique hongrois ;
Péter Kovács est un footballeur hongrois.

Biologie 
Péter signifie émettre des gaz intestinaux par l'anus nommés flatulences.

Références